– w mitologii japońskiej syn lub potomek Susanoo, po którym przejął rządy nad prowincją Izumo.

Ōkuninushi jest bohaterem licznych opowieści epickich, często znacznie różniących się od siebie. Pojawia się w nich niejednokrotnie pod różnymi imionami, co jest najprawdopodobniej efektem skupienia w jednej tradycji rozmaitych lokalnych opowieści. Wiele z podań dotyczy rywalizacji Ōkuninushiego ze starszymi braćmi, z których wychodzi zwycięsko dzięki sprytowi lub pomocy niebiańskich przyjaciół. Przypisywano mu małżeństwo z Suseribime (Dziewczyną Przyspieszającą Opady), córką Susanoo, którą podstępem wykradł z komnaty a następnie poślubił za zgodą zachwyconego jego czynami teścia. W wielu przygodach, które miał przeżyć, towarzyszył mu krasnoludek Sukunabikona (Maleństwo Skupiające w Sobie Siłę), którego do dziś czci się w chramach Ōkuninushiego. Rządził Izumo aż do zejścia na ziemię Ninigi, któremu się podporządkował i oddał władzę.

Uważany jest za życzliwe bóstwo i czczony jako dawca zdobyczy cywilizacyjnych, uzdrowiciel, patron rolnictwa i opiekun małżeństw. Głównym miejscem jego kultu jest chram Izumo Taisha.

Przypisy

Bibliografia 

Bóstwa japońskie